Fabrice ist ein französischer männlicher Vorname und der Familienname einer aus Hessen stammenden deutschen Adelsfamilie. Zu den Namensträgern der Adelsfamilie Fabrice gehören:

 Alfred von Fabrice (1818–1891), sächsischer General der Kavallerie und von 1876 bis 1891 Vorsitzender des sächsischen Gesamtministeriums
 August von Fabrice, seit 1890 von Fabrice-Falk (1823–1891), mecklenburgischer Landdrost
 Friedrich von Fabrice (1836–1897), bayerischer Generalmajor und Militärhistoriker
 Friedrich Ernst von Fabrice (1683–1750), deutscher Diplomat
 Georg von Fabrice (1830–1908), deutscher Verwaltungsjurist
 Ilka von Fabrice (1846–1907), deutsche Malerin, Pseudonym "Carl Freibach"
 Johann Ludwig von Fabrice (1676–1733), deutscher Diplomat und Staatsmann in den Diensten von Kurhannover
 Just Ludwig von Fabrice (1713–1771), deutscher Gutsherr, Verwaltungsjurist und Domherr
 Oswald von Fabrice (1820–1898), deutscher Staatsbeamter
 Weipart Ludwig von Fabrice (1640–1724), deutscher Diplomat und Staatsmann in den Diensten von Kurhannover
Siehe auch:
 Fabrice (Vorname)